Aéroport Charles-de-Gaulle T4 est une station proposée pour le métro de Paris qui serait située le long de la ligne 17 au Mesnil-Amelot, en Seine-et-Marne. Si le nouveau terminal de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle avait été construit, elle aurait vu passer  par jour. Elle ne fait pour l'instant l'objet que de mesures conservatoires.

Situation sur le réseau

Histoire 
En 2022, le projet de terminal 4, incohérent avec les objectifs de lutte contre le changement climatique et de protection de l'environnement de la France, ayant été abandonné, le financement de la station Aéroport Charles-de-Gaulle T4 n’est pas assuré. Elle est donc pour le moment traitée à titre seulement conservatoire. Aucune étude sur cette station n’a été menée.

Services aux voyageurs

Accès et accueil

Desserte

Intermodalité

Projets

À proximité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Paris
 Ligne 17 du métro de Paris

Liens externes 
 Page de la future gare Aéroport Charles-de-Gaulle T4, sur le site web de la Société du Grand Paris

Future station du métro de Paris
Station de la ligne 17 du métro de Paris
Station de métro au Mesnil-Amelot
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle